Okręty US Navy o nazwie USS "Henley" pochodzącej od Roberta Henleya:
 Pierwszy "Henley" (DD-39) był niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1912 i brał udział w działaniach I wojny światowej. Później służył w United States Coast Guard w latach 1924-1930. Sprzedany w 1934.
 Drugi "Henley" (DD-391) był niszczycielem typu Bagley, który został zwodowany w 1937, brał udział w działaniach II wojny światowej i został zatopiony w bitwie w październiku 1943.
 Trzeci "Henley" (DD-762) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który został zbudowany w 1945 i był w służbie do 1973.

Zobacz też 
"John D. Henley" (DD-553) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1945. Brał udział w działaniach II wojny światowej i został sprzedany na złom w 1974.

Henley